Der Begriff Anthropogenie (von griechisch ánthropos „Mensch“ und dem Verbalstamm gen- mit der Bedeutung „entstehen“) wird bzw. wurde verwendet:
 von Ernst Haeckel (Anthropogenie oder Entwicklungsgeschichte des Menschen, Leipzig 1874) für die Embryologie des Menschen
 im Sinne des Entstehens des Menschen als Alternativbildung zu Anthropogenese, siehe Hominisation
 im Sinne der Entstehung, Verursachung oder Herstellung durch den Menschen, siehe anthropogen
 (veraltet) für religiöse und mythologische Vorstellungen der Entstehung des menschlichen Spezies; stattdessen wird heute meist der Begriff der Anthropogonie verwendet.